Во́внушки (от  — место оборонительных башен) — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен. Является уникальным памятником ингушской архитектуры, входящим в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Расположен в высокогорном Джейрахском районе современной Ингушетии.
Башни «Вовнушки» также традиционно относят к родовым башням ингушского тейпа «Оздой».
Первые достоверные описания Вовнушек относятся к началу XVIII века.

Описание 
Вовнушки — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Памятник Вовнушки состоит из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной скале. Башни комплекса издалека привлекают к себе внимание, хотя и расположены в живописном ущелье реки Гулойхи на фоне впечатляющих скал и хребтов Кавказа. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены. Они представляют собой четырёхэтажные строения усеченной пирамидальной формы с плоскими крышами и узкими окнами-бойницами. Заградительные стены, перекрывающие доступ к башням, органично вписаны в естественный рельеф неприступных скал.

Достопримечательность 
В 2008 году башенный комплекс Вовнушки стал финалистом конкурсного проекта Семь чудес России, организованного газетой «Известия», телеканалом «Россия» и радиостанцией «Маяк».

В 2009 году изображение башенного комплекса Вовнушки появилось на марке Почты России «Республика Ингушетия» в серии «Регионы».

В 2010 году Банк России в серии «Памятники архитектуры» памятных монет России выпустил тиражом в 10 000 экземпляров серебряную монету с изображением одной из сторожевых башен комплекса «Вовнушки» номиналом 3 рубля и весом 31,1 граммов.

Галерея

Примечания

Литература 
 Виноградов В. Б., Марковин В. И. Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР.— Грозный, 1966.
 Гольдштейн А. Ф. Средневековое зодчество Чечено-Ингушетии и Северной Осетии.— М.: Наука, 1975.
 Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия.— М.: Наука, 1971.

Ссылки 
 Башни «Вовнушки» в фото галерее Кавказа
 Замок-крепость «Вовнушки» на сайте Чудеса России
 Замковый комплекс «Вовнушки» на портале культурного наследия России

Башни Ингушетии
Джейрахский район